Herzfeld ist der Name folgender Orte:

 Herzfeld (Eifel), Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Herzfeld (Lippetal), Ortsteil von Lippetal, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Herzfeld (Karrenzin), Ortsteil von Karrenzin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Herzfeld bezeichnet
 Bankhaus Gottfried Herzfeld, 1874 in Hannover gegründetes Bankhaus
 Kaufhaus Herzfeld, ehemaliges Kaufhaus in Dresden

Herzfeld ist der Name folgender Personen:

— Herkunftsname:
 Ida von Herzfeld (770/775–825), Heilige Ida, deutsche Ordensgründerin

— Familienname:

 Albert Herzfeld (1865–1943), deutscher Maler und Autor
 Alexander Herzfeld (1854–1928), deutscher Chemiker
 Anatol Herzfeld (1931–2019), deutscher Bildhauer
 Andreas Herzfeld (* 1958), deutscher Arzt, Flaggenforscher und Autor
 Charles Herzfeld (1925–2017), US-amerikanischer Physiker und Wissenschaftsmanager
 Ernst Herzfeld (1879–1948), deutscher Archäologe, Altorientalist und Epigraphiker
 Franz Herzfeld, eigentlicher Name von Franz Held (1862–1908), deutscher Schriftsteller
 Friedrich Herzfeld (auch Fritz Herzfeld; 1897–1967), deutscher Kapellmeister, Musikschriftsteller und Musikkritiker
 Gregor Herzfeld (* 1975), deutscher Musikwissenschaftler

 Guido Herzfeld (eigentlich Guido Kornfeld; 1870–1923), deutscher Schauspieler
 Günther Herzfeld-Wüsthoff (1893–1969), deutscher Antiquar, Privatgelehrter und Schriftsteller
 Hans Herzfeld (Hans Julius Herzfeld; 1892–1982), deutscher Historiker
 Helmut Herzfeld, eigentlicher Name von John Heartfield (1891–1968), deutscher Künstler
 Hugo Herzfeld (Hugo Julius Herzfeld; 1869–1922), deutscher Bankier

 John Herzfeld (* 1947), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Joseph Herzfeld (1853–1939), deutscher Politiker

 Levi Herzfeld (1810–1884), deutscher Rabbiner
 Ludwig Herzfeld (1819–1911), deutscher Jurist
 Marie Herzfeld (auch H. M. Lyhne und Marianne Niederweiden; 1855–1940), österreichische Schriftstellerin, Literaturkritikerin und Übersetzerin
 Martin Herzfeld (1862/63–1930), Fotograf in Dresden
 Rudolf Herzfeld (1872–1939), deutscher Maschinenbauer, Erfinder, Regierungsbaumeister und Bankier
 Salomon Herzfeld (1875–1948), deutscher Rechtsanwalt und jüdischer Funktionär
 Sebastian Herzfeld (* 1963), deutscher Komponist und Musiker
 Victor von Herzfeld (1856–1919), ungarischer Komponist, Geiger und Musikpublizist
 Wieland Herzfeld, eigentlicher Name von Wieland Herzfelde (1896–1988), deutscher Verleger
 Will L. Herzfeld (1937–2002), US-amerikanischer Bischof

Siehe auch:
 Hertefeld
 Hertzfeld
 Herzfeldt
 Härtsfeld
 Heartfield
 Hertzfeldt
 Herzfelde
 Hirzfelden